Bacchus oder Bakchos () ist:
 ein Beiname des griechischen Weingottes Dionysos, bei den Römern der Weingott schlechthin, siehe Bacchus
 ein Eingeweihter in den Kult des Dionysos, siehe Dionysoskult
 der von den Mainaden, den Kultbegleitern des Dionysos, getragene Stab, siehe Thyrsos
 der Name eines frühchristlichen Märtyrers, siehe Bakchos und Sergios
 eine Rebsorte, siehe Bacchus (Rebsorte)
 ein Asteroid, siehe (2063) Bacchus
 ein Spirituosenhersteller aus Kasachstan, siehe Bacchus (Unternehmen)
 ein Gemälde von Leonardo da Vinci, siehe Bacchus (Leonardo da Vinci)
 eine Biermarke der belgischen Brauerei Van Honsebrouck
 ein Energydrink, siehe Bacchus-D

Bacchus ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Bacchus (* 1949), ein US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bacchus (North Carolina), im Yancey County
 Bacchus (Tennessee), im Claiborne County
 Bacchus (Utah), im Salt Lake County
 Bacchus Heights, im Salt Lake County, Utah

Sonstiges:
 Bacchus Branch, Fließgewässer im Cleburne County, Alabama
 Bacchus Group Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado